Sakka puede referirse a:

Lugares 
 Sakka o Saqqa, localidad cerca de Damasco, Siria.
 Limmu Sakka, una de las woredas de la Región de Oromía, Ehiopía.
 Ras ben Sakka, el punto más septentrional del continente africano.

Mitología 
 Sakka o Sakra, deidad gobernante del paraíso trāyastriṃśa de la cosmología budista. 
 Sakka, epíteto del dios Indra en la mitología hinduista.